Cepero ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Cepero (* 1985), US-amerikanischer Fußballtorhüter
 Paco Cepero (* 1942), spanischer Flamencogitarrist, Komponist, Produzent und Texter